A sigla PCP pode se referir a:

Matemática
 Princípio da casa dos pombos

 Música
 Paulo César Pinheiro

Política
 Partido Comunista Português
 Partido Comunista de Portugal (marxista-leninista)
 Partido Comunista Paraguaio
 Partido Comunista Peruano, fundado em 1928 por José Carlos Mariátegui
 Partido Comunista Peruano - Sendero Luminoso
 Partido Comunista do Peru - Comitê Base Mantaro Rojo
 Partido Comunista do Peru - Pátria Vermelha
 Política Comum das Pescas, da União Europeia

 Química
 Fenilciclidina, substância anestésica
 Bifenilpoliclorado,  substância tóxica persistente, danosa à vida humana e ao meio ambiente
 Pentaclorofenol, substância tóxica popularmente conhecida como "pó da China"

Outros
 Planejamento e controle da produção
 Programação e controle da produção

Desambiguações de siglas